Záblatí kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Záblatí (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Záblatí (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar